Picado puede referirse a:

Picado, forma de ejecución musical.
 Picado, una palabra coloquial usado en varios países que describe un estado de frustración mal canalizado, p.ej. «el que se pica, pierde».
Picado, tipo de plano cinematográfico o televisivo.
Picado (aeronáutica), cuando el avión inicia el descenso exagerado del aparato.
Hielo picado, un tipo de hielo.

Véase también 

 Picada (desambiguación)